Viti (Estland), een plaats in Estland
 Viti (Kosovo), een gemeente in Kosovo